Bimm (merk), Italiaans merk van motorfietsen.
Bimm (Star Wars), een fictief ras uit de Star Wars-saga.